Lissak bzw. Lissák ist der Familienname folgender Personen:

 Kálmán Lissák (1908–1982), ungarischer Physiologe
 Mosche Lissak (1928–2018), israelischer Soziologe
 Ormond Mitchell Lissak (1861–1912), US-amerikanischer Erfinder und Waffentechniker